Klingwiesenbach ist ein Gewässername:

 Klingwiesenbach (Echaz), rechter Zufluss der Echaz in Wannweil, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Klingwiesenbach (Zipfelbach), rechter Zufluss des Zipfelsbachs (zum Neckar) in Schwaikheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg